Bronsmalar (Roeslerstammiidae) är en familj av fjärilar som beskrevs av Charles Théophile Bruand d’Uzelle 1851. Enligt Catalogue of Life ingår bronsmalar i överfamiljen Gracillarioidea, ordningen fjärilar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen fjärilar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Roeslerstammiidae 50 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar